Беране:

 Беране — город в Черногории.
 Беране — община в Черногории.
 Беране — черногорский футбольный клуб.
 Беране, Натнаэль (род. 1991) — эретрейский профессиональный шоссейный велогонщик.